Сухопутные войска Литвы (самоназвание:  — «Сухопутные силы») ранее Полевая армия — один из видов вооружённых сил Литвы.

История

Задачи сухопутных сил 

 Обеспечение постоянной боеготовности в сотрудничестве с другими силами
 Организация национальной обороны на суше
 Организация обороны жизненно важных стратегических объектов
 Участие в международных миссиях по поддержанию мира

Командование 
С 27 июля 2022 года - бригадный генерал Артурас Радвилас ()

Комплектация 
До 2009 года в регулярную армию призывались юноши 18—27 лет на 11—12 месяцев действительной срочной службы - меры по переходу на контрактный способ комплектования личного состава завершились и с 15 сентября 2008 года по приказу министра обороны Литвы Юозаса Олекаса был приостановлен призыв на обязательную начальную воинскую службу. 

Срок демобилизации последних призывников был определён 1 июля 2009 года. 

Однако с 2015 года из-за кризиса на востоке Украины, парламентом было принято решение ввести ограниченную срочную службу с 19 до 23 лет на 9 месяцев службы по отбору с помощью электронной жеребьёвки — в планах было отменить призывную службу в 2020 году, однако закон продлили до 2035 года. 

Каждый год 3-4 тысячи мужчин попадают под обязательную явку на призыв.

Желающие проходить службу в территориальной армии обязаны заключить с ней контракт, на срок не менее 3-х лет. 

Военнослужащие территориальной армии в Литве называются воины-добровольцы (). Предельный возраст для строевой службы — 45 лет, для нестроевой службы — 55 лет. Воином-добровольцем не может стать человек, имеющий судимость.

Структура 

С 2016 года согласно реформе составными частями сухопутных сил являются: 
 Пехота — самый многочисленный род сухопутных войск, представляет собой моторизованную пехоту и механизированную пехоту, оснащённую БМП, БТР и армейскими грузовыми автомобилями, на батальонном уровне имеют миномётные роты обеспечивающие малое огневое прикрытие, а также противотанковые соединения. Состоит в основном из батальонных соединений в составе пехотных бригад.
 Кавалерия — исторический род войск сохраняющийся в пехотных батальонах как приемственность княжеской кавалерии, в современном войске существуют батальоны: гусаров и уланов (бронекавалерия) а также моторизированный кавалерийский батальон драгунов. Фактически современная литовская кавалерия ничем кроме традиций и названия не отличается от обычной пехоты.
 Артиллерия — подразделения основными целыми которых является огневое поражения противника и поддержка манёвренных подразделений. Имеют на вооружении ствольную и в ближайшем будущем реактивную артиллерию. Состоит из соединений частей и подразделений из двух гаубичных батальонов, а также артиллерийской разведки, управления и обеспечения.
 Управление, связь, снабжение — подразделения ротного и батальонного уровня задачами которых является обеспечение и управление войска.
 Инженеры — подразделения основной целью которых является выполнение мероприятий направленных на обеспечения нужд войска в сфере возведения фортификаций и обустройства полевого быта военнослужащих. Не менее важной задачей для инженеров является выполнение мероприятий по разминированию и сапёрному делу в мирное и военное время.
 Добровольческие силы — организованный активный резерв сухопутных сил Литвы, выполняющий функции территориальной обороны и национальной гвардии, помимо боевых задач аналогичных подразделениям лёгкой пехоты, имеет широкий спектр мирных задач в основном состоящих из регулирования и оказания помощи экстренным службам во время чрезвычайных ситуаций.
 Миротворческие силы — подразделения состоящие из военнослужащих сухопутных сил в составе международных миротворческих формирований.
 Учебный центр Йозаса Лукши — учебное учреждение сухопутных сил, выполняющее функции по обучению и повышению квалификации военнослужащих в различных сферах - начиная от вождения специального транспорта и бронетехники - заканчивая курсами разведчиков.

Основные боевые соединения сухопутных сил выполняющие задачи по ведению наступательных и оборонительных операций - батальоны входящие в бригады. 

Наименования указывают на тип подразделения, например - батальоны оснащённые бронетранспортёрами и боевыми машинами пехоты называют механизированными, моторизированные соответственно по моторизации, однако резервные моторизированные подразделения без тяжёлого вооружения (например на внедорожниках или квадроциклах) называют лёгкими. Также в сухопутных силах присутствуют кавалерийские части - поскольку в межвоенный период в составе полевой армии Литвы имелись три кавалерийских полка, в современных сухопутных силах преемниками полков стали три батальона два механизированных и один моторизированный традиционно почитаемых кавалерийскими - но фактически не отличающихся от других видов пехоты.
Структура СВ Литвы:

  Армейская дивизия () (Вильнюс) (планируется к развёртыванию к 2030 году)
 Штаб и рота связи (Вильнюс) (сформирован 28 февраля 2023 года)
 Механизированная бригада «Железный волк» (Рукла) 
 Пехотная бригада «Жемайтия» имени Великого гетмана литовского Яна Ходкевича (Клайпеда)
  (Вильнюс)
 Инженерный батальон имени Юозаса Виткуса  (Каунас)
  Добровольческие силы охраны края (5 территориальных лёгких пехотных полков (сборных) и роты поддержки)
 Штаб ():
 1-й отряд имени Округа «Дайнава», Алитус ()
 2-й отряд имени Округа Дарюса и Гиренаса, Каунас ()
 3-й отряд имени Округа жямайтов, Клайпеда ()
 5-й отряд имени Округа «Витязь», Панявежис ()
 6-й отряд имени Округа «Пробуждения», Шяуляй ()
 8-й отряд имени Округа «Великая борьба», Вильнюс ()
 Рота сотрудничества военных и гражданских лиц ()
 Медицинская рота ()
 Рота специальных операций ()
 Понтонная рота () 
 Учебные части
   Учебный центр сухопутных сил имени Юозаса Лукши ()
 Органы управления:
 Штаб сухопутных сил ()

Международные формирования действующие в составе сухопутных сил 
 Бригада повышенной бдительности «Литва» () (Бундесвер)
 Штаб и рота связи, Рукла.
 6-й разведывательный батальон (Aufklärungsbataillon 6), Ойтин. (БРМ Феннек и БПЛА KZO)
 401-й мотопехотный батальон (Panzergrenadierbataillon 401), Хагенов. (44 единицы БМП «Пума»)
 411-й мотопехотный батальон (Panzergrenadierbataillon 411), Фриек. (44 единицы БМП «Пума»)
 413-й мотопехотный батальон (Jägerbataillon 413), Торгелов. (БТР «Боксер»).
 803-й инженерный батальон (Panzerpionierbataillon 803), Хафельберг.
 142-й батальон снабжения (Versorgungsbataillon 142), Хагенов.

  Литовско-польско-украинская бригада Великого гетмана Константина Острожского ( - LITPOLUKRBRIG) 
 Штаб и рота связи, Люблин.
 Литовский пехотный полк.
 Польский механизированный полк.
 Украинский десатно-штурмовой полк.

Вооружение и военная техника

Знаки различия

Головные уборы

Общевойсковой берет

Униформа

Звания сухопутных сил 
Современные воинские звания сухопутных сил были приняты в 2010 году в ходе реформы неофицерского корпуса. 

В ходе реформы было принято решение оставить название "Унтер-офицер" лишь в качестве категоризации военнослужащих, убрав его из званий.

Традиции 

Традиционно День Сухопутных сил отмечается 15 июля, в данные дни проводятся торжественные построения и празднования.

Походная песня Сухопутных сил - «Мы солдаты и мы защитники» 
На литовском:

Mes kariai ir mes gynėjai Brangios žemės Lietuvos, 

Visad budim kaip budėję Už šventus vartus Aušros.

Mums nebaisūs sunkūs žygiai, 

Nebaugina jie, oi, ne, Lietuvos narsių karžygių Griausmu aidi eisena.

Plieno šalmai galvas dengia, 

Trykšta ugnys iš akių. 

Jeigu priešai mūs nevengia, 

Tai ir mes nevengsim jų.

Jaunos degančios krūtinės Priešo kulkos nepajaus Ir nei žygiai, nei kautynės Mūsų dvasios nepalauš.

Mums nebaisūs sunkūs žygiai Dėl brangiosios Lietuvos. 

Nerami dvasia karžygių Brangią laisvę atkovos!

На русском (дословный перевод):

Мы солдаты и мы защитники родной земли Литвы.

Нам не страшны трудные походы, Не страшны они, о нет, шествие отважных воинов Литвы эхом отдается громом.

Стальные шлемы главы закрывают, 

Льётся пламя из глаз. 

Если наши враги не будут избегать нас, то и мы не будем избегать их.

Молодые горящие груди не почувствуют вражеских пуль, 

И ни марши, ни битвы не сломят Наш дух.

Мы не боимся трудных походов ради родной Литвы.

Неугомонный дух воинов Отвоюет дорогую свободу!

Примечания

Сноски

Источники

Ссылки 
 Официальная страница сухопутных войск Литвы
 О сухопутный войсках Литвы

Сухопутные войска Литвы